

Wydarzenia 

 Nabopolassar, król Babilonii, i Kyaksares, król Medów, zdobyli jedno z najważniejszych miast Asyrii, Aszur